El Tri puede referirse a:

 El Tri, banda de rock mexicana.
 La selección de fútbol de México, conocida como El tricolor (popularmente abreviado "El Tri").